Сокращение АСВ (кириллицей) может означать:
 Агентство по страхованию вкладов — российская государственная корпорация.
 Международная ассоциация строительных высших учебных заведений (ранее Ассоциация строительных вузов).
 АСВ — бывшая екатеринбургская телекомпания.

См. также 
  (латиницей)